De 21ste editie van het Europees kampioenschap boogschieten outdoor werd van 24 mei tot 29 mei 2010 gehouden in Rovereto in Italië.

Medailles

Mannen

Vrouwen

Gemengd

Medaillespiegel

Externe link
  Officiële resultaten

Outdoor 2010
Boogschieten
Sport in Trentino-Zuid-Tirol